Muse
Muse (EP)
Muse (álbum)
Muse Watson - um ator americano
μ's - grupo idol fictício do anime Love Live!

Desambiguação